

Росеново () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Росеново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.